Quíos puede referirse a:

Isla de Quíos, una isla griega del Mar Egeo.
Quíos (ciudad), una ciudad ubicada en la isla.
Quíos (unidad periférica), una de las unidades periféricas de Grecia.
Quíos (Caria), una antigua ciudad griega ubicada en Caria (actual Turquía).